Gilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gilly-sur-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Gilly-sur-Isère, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Gilly-lès-Cîteaux, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Gilly, Vaud, kommun,